

Выпуски игр

Примечания